1919 — одна́ ты́сяча девятьсо́т девятна́дцать — может означать:

 1919 — натуральное число между 1918 и 1920.
 1919 год — невисокосный год григорианского календаря.
 Браунинг M1919 — версия пулемёта Браунинг M1917 с воздушным охлаждением ствола.

В астрономии 
 NGC 1919 — рассеянное скопление с эмиссионной туманностью в созвездии Золотая Рыба.

В литературе 
 1919 год в литературе

В искусстве 
 1919 год в кино
 1919 год в театре

В музыке 
 1919 год в музыке

В науке 
 1919 год в науке